Лунчэ́н () — район городского подчинения городского округа Чаоян (КНР).

История 
В 341 году на этих землях был построен город Лунчэн (龙城) в качестве столицы государства Ранняя Янь.

В 1980 году урбанизированная часть уезда Чаоян была выделена в город Чаоян. Постановлением Госсовета КНР от 30 июня 1984 года округ Чаоян был расформирован, а вместо него был образован городской округ Чаоян; из одной волости бывшего города Чаоян и четырёх волостей уезда Чаоян был сформирован новый район, получивший название «Лунчэн» в честь древнего города.

Административное деление 
Район Лунчэн делится на 6 уличных комитетов и 6 посёлков.

Соседние административные единицы 
Район Лунчэн граничит со следующими административными единицами:
 Район Шуанта (на востоке)
 Городской уезд Бэйпяо (на северо-востоке)
 Уезд Чаоян (вся остальная граница)

Ссылки 
 

Районы Чаояна